Krustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krustjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Krustjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (43 ha)
Krustjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (5,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn